Гаэль Шатаньо (; 1 сентября 1996, Марсель) — французский мототриалист, обладатель Кубка мира по триалу на электрических мотоциклах 2021 года.

Спортивная карьера 
Гаэль Шатаньо начинал карьеру в классическом триале, выступая сперва в детском, затем в юниорском чемпионатах мира, но серьёзных успехов не добился (лучшая позиция в Чемпионате Франции — 4-я в 2016 году, лучшая позиция в Молодёжном чемпионате мира — 5-я в том же году. Крупнейшим успехом была победа в 2014 году в самой младшей серии Чемпионата мира — триале на мотоциклах с объёмом двигателя до 125cc.

После некоторого перерыва (Шатаньо пропустил сезон 2019 года, занимаясь образованием и академической работой), он присоединился к команде Electric Motion и начал выступать в Кубке мира по триалу на электромотоциклах. В первый год выступлений (2020) он стал вице-чемпионом, а со второй попытки завоевал Кубок.

Гаэль Шатаньо окончил Университет Экс-Марсель по специальности «Прибрежная география и уязвимости окружающей среды», причём учился параллельно с активными выступлениями в мототриале. В 2018—2020 годах он также работал по специальности, занимаясь исследованиями прибрежных ареалов.

Результаты выступлений в Кубке мира по мототриалу на электромотоциклах

Результаты выступлений в Молодёжном чемпионате мира по мототриалу

Примечания

Ссылки 
 

Мотогонщики по алфавиту
Мотогонщики Франции
Мототриалисты